Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2016 waren ein Damentennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 fand vom 25. September bis 1. Oktober 2016 in der chinesischen Stadt Wuhan statt.

Titelverteidigerinnen waren Venus Williams im Einzel und die Paarung Martina Hingis / Sania Mirza im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2016 fand vom 23. bis 24. September 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Wuhan